Хоарилья-де-лас-Матас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 51,17 км². Население — 366 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Леона